Le toponyme Tonnay s’applique à plusieurs lieux :
 Tonnay-Charente, commune de le Charente-Maritime
 Tonnay-Boutonne, commune de la Charente-Maritime